

België 
Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeënkerk (Laak), een kerk in Laak
Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeënkerk (Schoonaarde), een kerk in Schoonaarde
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkerk (Merksem)

Frankrijk 
Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Smartenkerk (Bois-Grenier), een kerk in Bois-Grenier (Noorderdepartement)
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkerk (Croix du Bac)

Nederland 
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkerk (Amsterdam)
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkerk (Molenhoek)
Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Smartenkerk (Panningen)
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkerk (Venray)

Slowakije
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smartenkerk (Košice)

Zie ook  
 Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)